Sharifov (en azéri : Şərifov ; en russe : Шарифов ; littéralement « Fils de Sharif ») est un nom de famille notamment porté par :

  (né en 1940), homme politique azerbaïdjanais ;
 Samir Sharifov (né en 1961), homme politique azerbaïdjanais ;
 Sharif Sharifov (né en 1988), lutteur azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri